Fotsoldat kan avse:

 Fotsoldat – en soldat som strider till fots, se infanteri
 Fotsoldat – en lägre medlem i Fotklanen eller Fotrobot i serien Teenage Mutant Ninja Turtles, se Fotklanen